David Briggs (schoolhoofd) (1917-2020), Brits docent en schoolhoofd van King's College School
 David Briggs (Amerikaans musicus) (1943), Amerikaans toetsenist en muziekproducent
 David Briggs (muziekproducent) (1944-1995), Amerikaans muziekproducent van onder meer Neil Young
 David Briggs (Australisch musicus) (1951), gitarist bij Little River Band, tevens muziekproducent
 David Briggs (Engels musicus) (1962), Engels orgelspeler en componist

Zie ook 
 John David Briggs, een Formule 2-coureur